Ahmed Jaouachi (13 de julho de 1975) é um ex-futebolista profissional tunisiano, goleiro.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Goleiros da Tunísia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002